

Когалинський сільський округ — адміністративна одиниця, Кербулацький район, Жетисуська область
 Когалинський сільський округ — адміністративна одиниця, Толебійський район, Туркестанська область
 Когалинський сільський округ — адміністративна одиниця, Чиїлійський район, Кизилординська область